Beatrix Svídnicko-Javorská ( Beatrycze Świdnicka,  Beatrix von Schweidnitz ; 1290 – 25. srpna 1322 Mnichov) byla první manželka Ludvíka IV. Bavora, bavorská vévodkyně a římskoněmecká královna. Beatrix byla dcerou svídnicko-javorského knížete Boleslava I. a jeho manželky Beatrix Braniborské.

Život 
Po brzké smrti jejího otce v roce 1301 se poručníkem Beatrix a jejích sourozenců stal jejich strýc Heřman III. Braniborský, až do roku 1305, kdy se nejstarší ze synů Bernard Svídnický ujal vlády a ochrany svých sourozenců. Právě Bernard ve snaze zajistit alianci svých území s Bavorskem připravil sňatek své sestry Beatrix s bavorským vévodou Ludvíkem.

Svatba se konala 14. října 1308. Během manželství Beatrix porodila šest dětí, ale jen tři z nich se dožily dospělosti: Matylda (provdaná míšeňská markraběnka), Ludvík V. Bavorský a Štěpán II. Bavorský. Vévoda Ludvík byla 20. října 1314 zvolen římskoněmeckým králem. Jiná politická frakce však 19. října zvolila Fridricha I. Habsburského.

Beatrix zemřela dlouho předtím, než byl její manžel v roce 1328 korunován císařem a byla pohřbena v mnichovském Frauenkirche. V roce 1324 se Ludvík oženil podruhé, s Markétou Holandskou.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Slezští Piastovci
Bavorské vévodkyně
Manželky panovníků Svaté říše římské
Pohřbení ve Frauenkirche v Mnichově
Narození v roce 1290
Úmrtí 25. srpna
Úmrtí v roce 1322
Ženy